Un abus est un mauvais usage ou un usage excessif d’une chose.

Le terme abus a plusieurs sens juridiques :
 Abus de biens sociaux ;
 Abus de confiance ;
 Abus de droit ;
 Abus de position dominante ;
 Abus sexuel sur mineur ;
 Abus de faiblesse ;
 .

Sigle 

ABUS peut désigner :
 ABUS  (August Bremicker und Söhne), une entreprise allemande dans le domaine de la sécurité

Toponyme 
 Abus est le nom latin pour le Humber, un estuaire en Angleterre.

Voir aussi 
 Abus de langage, en linguistique, le fait d'employer un mot dans une acception inusitée ou critiquéeµ